Marie Galante désigne :

 Marie-Galante, une île des Antilles
 Marie Galante (voilier), une goélette de 1915

Œuvres 
 Marie Galante, pièce de théâtre de Jacques Deval (1934), d'après son roman éponyme de 1931.
 Marie Galante, film américain de Henry King (1934), adaptation de la pièce précédente.

Voir aussi